Layritz, Lairitz oder Layriz ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Layriz (auch: Layritz, Lairitz; 1808–1859), deutscher lutherischer Pfarrer und Hymnologe
 Johann Christoph Layritz (1655–1731), Rektor des Hofer Gymnasiums, Professor in Bayreuth und Superintendent in Wunsiedel
 Johann Georg Layritz (1647–1716), deutscher Gelehrter, Superintendent und Generalsuperintendent
 Paul Eugenius Layritz (1707–1788), Theologe und Konrektor in Neustadt an der Aisch sowie später Bischof der Herrnhuter Brüdergemeine